Recuperação Ambiental é uma série de atitudes visando devolver ao ambiente suas características naturais, tais como a estabilidade e o equilíbrio dos processos atuantes naquele determinado ambiente, antes deste ter sido degradado por atividades humanas, como a agropastoril ou industrial. Tais intervenções humanas podem alterar um determinado ambiente provocando consequências negativas como erosão, retirada e ausência de cobertura vegetal, superfície espelhada, presença de lixo ou camada de solo fértil removida. Tais devastações ecológica necessitam de um processo de recuperação do local através da aplicação de técnicas, tais como correções físicas e químicas, que proporcionem o restabelecimento e a recomposição da vegetação e do solo original. 

Três técnicas podem ser utilizadas no processo de recuperação ambiental: Na regeneração natural onde não é feito nenhum tipo de intervenção, deixando a área totalmente livre para que se desenvolva naturalmente; No plantio por sementes restaurando a cobertura vegetal original gradualmente e por ultimo o plantio de mudas. 

Segundo definição do IBAMA: Recuperação Ambiental é quando o local degradado será retornado a uma forma de utilização de acordo com o plano preestabelecido para uso do solo. Ou seja, que o solo, o ambiente degradado, terá condições de desenvolver uma nova paisagem, é importante frisar que não será a vegetação suprimida antes de ocorrer a degradação, nesse caso se faz uma Restauração Ambiental.

Ecologia